Vinji Vrh (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Vinji Vrh (Šmarješke Toplice), een plaats in de Sloveense gemeente Šmarješke Toplice
 Vinji Vrh (Šmartno pri Litiji), een plaats in de Sloveense gemeente Šmartno pri Litiji